Сфе́ра (від  — куля):
 Сфера — замкнута поверхня, геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери.
 Область, межі поширення чого-небудь:
 Сфера послуг
 Сфера впливу

 Сфера (космічний апарат) — серія перших радянських геодезичних супутників, що запускались у період 1968—1978 років.
 Сфера (Нью-Йорк) — металева скульптура німецького скульптора Фрітца Кеніга. До терактів 11 вересня розташовувалась біля башень Всесвітнього торгового центру.

Книги 
 «Сфера» — роман Майкла Крайтона.
 «Сфера» — науково-фантастичний роман з елементами антиутопії Дейва Еґґерса.

Фільми 

 «Сфера» — науково-фантастичний психологічний трилер 1998 року за романом Майкла Крайтона.
 «Сфера» — американський науково-фантастичний трилер 2017 року, екранізація однойменного роману Дейва Еґґерса.